Hetemaj è un cognome kosovaro e può riferirsi a:
Mehmet Hetemaj, calciatore nato nel 1987
Përparim Hetemaj, calciatore nato nel 1986